Eurídice III de Macedònia (, ) fou filla d'Amintes (fill de Perdicas III de Macedònia) i de Cinana (filla de Filip II de Macedònia). El seu nom de naixement sembla que era Àdea, segons Arrià. La va educar la seva mare, que sembla que l'entrenava en exercicis atlètics i marcials.

Eurídice va acompanyar la seva mare en l'expedició a Àsia d'Alexandre Magne. Quan Cinana fou assassinada per Àlcetes tot seguint les ordres del seu germà Perdicas, el regent de l'imperi va evitar matar Eurídice perquè aquesta tenia el favor de les tropes, que la veien com un dels pocs membres que restaven de la casa reial d'Alexandre el Gran.

Perdicas la va donar en matrimoni a Filip III Arrideu, rei nominal de Macedònia. A la mort de Perdicas va demanar als regents Pitó i Arrideu de compartir l'autoritat i, mercès al favor que gaudia de l'exèrcit, els va obligar a renunciar als seus càrrecs. Llavors va arribar el seu gran rival, Antípater.

Va prendre part a les reunions de Triparadisos, on va estar al bàndol oposat a Antípater, però aquest va aconseguir ser escollit regent. Amb el seu marit va haver d'acompanyar Antípater a Macedònia, però a la mort del regent el 319 aC el va succeir Polipercó, i va començar a conspirar altre cop.

Va fer aliança amb Cassandre, va reunir un exèrcit i va reclamar el poder. Polipercó va tornar de l'Epir amb el rei d'aquest país, Eàcides, i amb Olimpíada (mare d'Alexandre), Roxana i el seu jove fill Alexandre i s'hi va enfrontar, però no hi va haver necessitat de lluita, ja que les forces d'Eurídice van refusar de combatre contra la mare, la dona i el fill d'Alexandre el Gran.

Eurídice va fugir cap a Amfípolis, però fou capturada. Inicialment fou confinada junt amb el seu marit a una masmorra fosca i petita on no se'ls donava quasi menjar, però després Olimpíada se'n va compadir i li va enviar una espasa, una corda i una copa amb cicuta perquè triés la manera de morir. Eurídice es va penjar.

Més tard el seu cos fou enterrat amb solemnitat per Cassandre junt amb el del seu marit Filip III Arrideu a la necròpolis reial d'Eges.

Reis de Macedònia